V97 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres accidents de transport aérien précisés, d'après la classification internationale des maladies ;
 V97, l'édition de 1997 du V Festival.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres